Arne Gustafsson kan syfta på bland andra:

* Arne Gustafsson (1924–2008), svensk ingenjör och företagsledare
 Arne Gustafsson (född 1929), svensk sjömilitär